Дэ́вид До́усон:
 Доусон, Дэвид (род. 1972) — английский хореограф.
 Доусон, Дэвид (род. 1982) — английский актёр.